Чемпионат Канады по фигурному катанию 2009 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2008-2009. Спортсмены соревновались на юниорском и «взрослом» возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. 

Турнир прошёл с 14 по 18 января 2009 года в Саскатуне, провинция Саскачеван на арене «Credit Union Centre».

Обязательными танцами на турнире были: для юниоров — звёздный вальс (), для взрослых — венский вальс ().

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Официальный сайт

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2009 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2009 году
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Спортивные соревнования в Саскатуне